Ej att förväxla med Vrena.
Vreta kan syfta på

 Vreta kloster – ett benediktinskt nunnekloster i Östergötland
 Vreta klosters socken – en socken i Östergötland
 Vreta klosters kyrka – en kyrkobyggnad i Vreta klosters socken
 Vreta klosters församling – församling i Svenska kyrkan
 Vreta klosters distrikt – ett distrikt i Linköpings kommun 2016–
 Vreta, Kimitoöns kommun – en by i Kimitoöns kommun i Åboland
 Vreta – ett område i tätorten Ytternäs och Vreta i Uppland
 Vreta – ett område tätorten Häggeby och Vreta i Uppland
 Vreta, Norrtälje kommun – småort
 Vreta, Södertälje kommun – småort
 Vreta, Östervåla - en by i Östervåla socken, Heby kommun